hrabstwo Claiborne (ang. Claiborne County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Claiborne (ang. Claiborne County) w USA, w stanie Tennessee